«Лейли́ и Меджну́н» — Хореографическая поэма в трёх актах Касьяна Голейзовского на музыку Сергея Баласаняна.

История создания 

В сюжете балета события, происходящие в VIII—IX веках в одном из Согдийских городов.

Трёхактный полнометражный балет Касьян Голейзовский поставил в духе импрессионизма, он задуман как красивая легенда о возвышенной, трогательной, трагической любви юных героев, разделённых силой сословных предрассудков.

 Автор музыки Сергей Баласанян:
 Весной я получил от Голейзовского письмо, к которому было приложено стихотворение под названием «Слёзы Кайса». Письмо заканчивалось следующими словами: 
 Вот отрывок:
«…Твои глаза, как два глубоких моря
И кос твоих багряные струи
И на щеках агатовые слёзы
Мой алый лал, любовь моя, Лейли…
Разбилась цепь невыплаканных песен
И мир вокруг невидим стал и тесен
В дыму лампад простёрся твой Меджнун…»

Сюжет 
Во время свадебного торжества Лейли и Ибн-Соломона во дворце Правителя, Кайс Меджнун и Лейли увидели друг друга. Их сердца загораются любовью. Лейли поднимает цветок, преподнесённый Кайсом и целует его… Лепестки цветка опадают, что по примете предвещает несчастье.
Лейли говорит своему отцу, что не любит Ибн-Соломона и просит отпустить её. Но обряд уже совершён. Кайс просит у Правителя руки Лейли. Но тот выпроваживает его из дворца, со словами: «Чужестранец, ты опоздал, моя дочь только что обручена, и по нашему закону она уже принадлежит другому». Потерявший от ревности рассудок, Ибн-Соломон пытается силой овладеть Лейли в её комнате, но она кидается на него с кинжалом, и перепуганный Ибн-Соломон убегает.

Кайс Меджнун в глубокой печали проводит ночь в горах, где его находит отряд витязя Новфаля. Появляется Ибн-Соломон со своими воинами. Отряд витязя Новфаля одерживает победу в сражении с воинами Ибн-Соломона. Новфаль связывает Ибн-Соломона и просит Правителя отдать свою дочь Лейли Кайсу: «Они любят друг друга!»

Правитель приказывает разъединить влюбленных и развязывает Ибн-Соломона. Тот устремляется с ножом на Кайса, но Лейли загораживает его и попадает под кинжал. Лейли мертва. Кайс склоняется над ней. Вынимает нож из её груди и лишает себя жизни.
Как гласит легенда, на месте гибели Лейли и Меджнуна выросли два цветка необыкновенной красоты. Цветы эти чудотворны, но зримы только для несчастных влюблённых.

Режиссёрский сценарий Голейзовского 

 Касьян Голейзовский 
«В ранней юности впервые услышал я от старой женщины, жительницы Тегерана, эту грустную повесть о Лейли и Меджнуне. С тех пор воображение моё не покидало желание оживить далёкий мираж, заставить его дышать красками действительной жизни.

Настал мой черёд поведать эту трагическую повесть языком стихийных, пламенных красок, безграничности, музыки и хореографии. В 1964 году, 17 декабря возник балет „Лейли и Меджнун“.

Повесть о несчастной любви Лейли и Меджнун — бесценный памятник древне — арабской письменности, изданный в VI—VII веках поэтом Кайсом ибн-ал Муллавахом, прозванным „Меджнун“, что в переводе означает одержимый любовью. Не о себе ли писал поэт?

События повести — океаны глубокой, проникновенной печали и правды. Это песня, доносящаяся из тьмы веков, далёкая, полная драматизма и горьких воспоминаний… Как будто рука пророка, коснувшись струн незримой арфы, напитала мелодию горестным смыслом».

Постановка балета «Лейли и Меджнун»
 Первый акт
 Увертюра-пролог
 Среди легенд Ближнего Востока встречаются повествования о несчастной любви Лейли и Меджнуна. Как гласит легенда, на месте их гибели выросли два цветка необыкновенной красоты. Цветы эти чудотворны, но зримы только для несчастных влюблённых.

 Первая картина
 Пробуждение города. Рассвет. Сквозь брезжущий свет медленно вырисовываются очертания гор и людей…
 Вторая картина
 Перед зрителями возникает картина городской площади, наполненной людьми. Выступает фокусник… Разъяренные сторожа гонятся за ним и исчезают в глубине сцены. Неожиданно по звуки сурная и ударных возникает веселая пляска бродячих маскарабозов. Они танцуют с манекенами. Из толпы выныривает работорговец, за ним следом из-за угла выходят две сводни, похожие на ведьм.
  — Не желают ли высокочтимые гости полюбоваться на красивых девушек?
  — Показывай!
 На сцене появляется Кайс со своим отцом, взгляды толпы устремлены на них.
 Номер «Танец невольниц»
 Сцена «Ссора» : Старики окружают работорговца, спорят, бранятся, торгуются. Эта сцена переходит в ссору, близкую к драке. Кайс, наблюдавший за пляской и поведением покупателей, возмущен, он сжимает рукоятку кинжала и хочет разогнать отвратительных стариков. Но отец удерживает его: -Образумься… ты не в своей стране. Отец Кайса предлагает перстень с алмазом за всех невольниц вместе. Кайс отбрасывает цепь, которой были скованы невольницы: — Вы свободны!
 Сцена «Свадебный кортеж» : Бахтиор-хан везёт во дворец на свадебное торжество свою дочь Лейли. Правитель приказывает опустить носилки с Лейли на землю. Кайс, увидевший Лейли не может свести с неё глаз. Их сердца загораются любовью. Лейли поднимает цветок, преподнесённый Кайсом и целует его… Лепестки цветка опадают, что по примете предвещает несчастье. В это время медленно, как туман поднимается завеса, и видны мерцающие звезды. Окружающий мир исчезает перед любовью. Они остаются вдвоем.
 Сцена «Любовный дуэт», в финале которого Лейли дарит Кайсу своё покрывало, а он ей свой кинжал.
 Сцена «Площадь» : Правитель, увидевший Лейли без покрывала, накрывает её своим шарфом, сажает её на носилки и приказывает унести. На авансцене Кайс рассказывает отцу о своей любви. Площадь темнеет. Виден только горизонт, на фоне которого в глубине сцены-силуэты погонщиков с длинными бичами, погоняющих верблюдов и убегающих за ними в темноту пустыни, и отдаленный, исчезающий звон караванного колокольчика.
 Второй акт
 Увертюра
 В музыке радостное настроение, крики ликующего народа, смех, говор… В конце увертюры преобладание громко звучащих ударных (нагара, дойры)
 Третья картина
 День на исходе
 Сцена в форме подковы, с небольшим возвышением в глубине. Три богатых двери: в центре, ведущая в пиршественный зал. Слева от зрителей, через которую выходят воины Ибн-Соломона. Справа — из покоев Лейли.
 Сцена: Пляска воинов
 Сцена: Танец женщин — после пляски воинов, их танец похож на шум дождя, как шорох и шелест после раскатов грома. В руке каждой по большому бубну в форме дойры, разукрашенному блестящими побрякушками.
 Распахиваются одновременно все двери. Из центральной выходит отец Лейли и четыре невольницы, в руках которых брачный ковер.
 Ибн-Соломон (слева от зрителя).
 Правитель соединяет руки Лейли и Ибн-Соломона. Он выпивает бокал вина, а Лейли свой проливает. Жених хочет заглянут невесте в глаза, но она отталкивает его и убегает. Жрицы загораживают ей дорогу. Она говорит своему отцу, что не любит Соломона и просит отпустить её. Правитель резко берет Лейли за руку и опускает на колени на ковер.
 Танец отчаяния — Первыми вступают невольницы, Лейли сидит неподвижно. С вступлением в танец Лейли загорается яркая звезда. В финале танца ткань-шатёр принимает мрачный оттенок, но звезда продолжает гореть.
 Танец Маурича — танец гаремных мавританских танцовщиц. Живая пляска с длинными кастаньетами в руках (кайраки). Девушки пытаются развлечь Лейли, но она сидит с опущенной головой.
 Пляска Чалма — которую исполняет Ибн-Соломон, чтобы развлечь невесту
 Калтак-бозы — на сцене десять мужчин, в пуках которых по две ярко разрисованные палки, которые, ударяясь друг о друга издают громкий резонирующий звук.
 Выходят стражи, они обращаются к Правителю города: -Тебя хотят видеть гости…
 Входят Кайс с отцом. Поклоны. Отец Кайса подводит сына к Правителю и просит у него руки Лейли.
  — Чужестранец, ты опоздал, моя дочь только что обручена, и по-нашему закону, она уже принадлежит другому.
 Лейли сходит с возвышения, берет руку Кайса, вместе с ним склоняется к ногам отца. Правитель разгневан. Ибн-Соломон, ревнивый и обозленный, хочет ударить Кайса ножом, Лейли закрывает его. Ибн-Соломон приказывает выгнать Кайса с отцом. Воины вырывают Лейли из рук Кайса. Правитель останавливает ссору: — Нельзя в своем доме обижать гостя, тем более чужестранца. Кайс в отчаянии вынужден покинуть дом, под смех и свист окружающих. Лейли хочет последовать за ними, но её не пускают.
 Танец печали Лейли
 Слышен шум возвращающейся толпы, Лейли прячется.
 Общая оргиастическая пляска  — в которой участвуют воины, музыканты, Ибн-Соломон, женщины без покрывал. Пляска имеет бурный, хаотический рисунок. По первому плану сцены тащит за собой упирающуюся Лейли охмелевший Ибн-Соломон.
 Четвёртая картина
 Сцена: Брачный покой.
 Насилие — Дуэт Ибн-Соломон и Лейли : Потерявший рассудок от злобы и ревности, опьяненный вином Ибн-Соломон пытается силой овладеть Лейли. Собрав последние силы, она кидается на него с ножом, перепуганный Ибн-Соломон убегает, захлопывая за собой дверь, в которую вонзается кинжал, брошенный ему вслед.
 Звук ударившегося в дверь кинжала должен явиться и внезапным концом дуэта и выразительным акцентом в музыке, после которого наступает длительная пауза.
 Лейли потеряла сознание. Очнувшись она протягивает руки к своей звезде, видимой в окне, и со слезами говорит ей о своём горе. Далёкая звезда превращается в Кайса, так же протягивающего руки к ней.
 Дуэт «Разлучённые». В конце танца Кайс снова превращается в звезду.

 Третий акт
 Увертюра
 Содержание музыки: Душевная буря Кайса, безнадежность, тоска о любимой, покорность судьбе.
 Пятая картина
 Глубокая ночь. Небо усеяно мерцающими звездами. Тишина и безмолвие пустыни. Вдали прозрачные силуэты гор, среди которых спит Кайс. Порыв ветра пробуждает тоскующего Кайса Меджнуна. Его взор устремлен в сторону города, где томится Лейли. Он зовет её и видит призрак Лейли.
 Дуэт Лейли и Кайса Меджнуна — порыв ветра и, превратившись в облако Лейли тает…
 Шестая картина
 Музыкальное вступление
 Отряд витязя Новфаля одерживает победу над шайкой бандитов. Сражение закончено. Отряд расположился на отдых. Между скал запылали костры.
 Пляска Новфаля — и страстный порыв и буря. Притихшие воины застыли неподвижно. Когда Новфаль завершил свой танец, раздался неистовый рев восторга. Неожиданно Новфаль обнаруживает Меджнуна: — Ты кто? — Я Кайс Меджнун! Новфаль предлагает ему пищу и вино: — Расскажи, что с тобой, чем вызвано твое горе? Рассказ Кайса приводит в бешенство Новфаля: — Не горюй, я достану тебе Лейли.
 Танец-рассказ Меджнуна

 Седьмая картина
Слышны отдаленные звуки приближающейся битвы. Появляется Ибн-Соломон со своими воинами. Он отдает им приказ, и они разбегаются в разных направлениях, скрываясь за решетками. Разгорается зарево пожара. В клубах дыма мелькают очертания сражающихся воинов Новфаля и Ибн-Соломона.
 На сцену врываются воины, с ними Новфаль и Кайс. Связанного Ибн-Соломона они бросают на землю. Новфаль протягивает меч Кайсу : — Убей его! Но в этот момент появляется Лейли. Меч падает из рук Кайса. Они устремляются друг к другу.
 Адажио-Дуэт Лейли и Кайса. Объятия. Сцена затемняется. Видны только они.
 Тьма рассеивается. Лейли и Меджнун стоят, заключив друг друга в объятия. На сцену вбегают телохранители Бахтиор-хана.
 Правитель : — Что здесь происходит?
 Новфаль : — Отдай дочь Кайсу, они любят друг друга! Правитель приказывает разъединить влюбленных и развязывает Ибн-Соломона. Тот устремляется с ножом на Кайса, но Лейли загораживает его и попадает под кинжал. Лейли мертва. Кайс склоняется над ней. Вынимает нож из её груди и лишает себя жизни.

 Эпилог
 В конце финального эпизода Лейли и Меджнун незаметно исчезают. На их месте возникает изображение двух, склонившихся друг к другу цветков.

Исполнители главных партий 
Лейли — Раиса Стручкова, Наталья Бессмертнова, Нина Тимофеева, Елена Черкасская

Кайс Меджнун — Владимир Васильев, Михаил Лавровский

Ибн-Солом — В.Левашёв, Я.Сех, Ш.Ягудин

Нофталь — Г.Ледях, А.Лавренюк, Э.Кашани

 Балетмейстер-постановщик — заслуженный деятель литовской ССР, заслуженный артист БССР К.Голейзовский
 Художник — Г.Епишин
 Дирижёр — А.Жюрайтис
 Ассистент балетмейстера — заслуженная артистка РСФСР В.Васильева
 Балетмейстеры-репетиторы — Л.Поспехин, Л.Хлюстова, концертмейстеры — В.Кудрявцев, А.Мадера
 Режиссёры ведущие спектакль — Ф.Блохин, А.Соколов

Установлены следующие сроки изготовления оформления: бутафории — 10 апреля, костюмов — 15 апреля, декораций — 25 апреля.
Выпуск спектакля назначен на 7 мая 1964 года

Голейзовский: Образ и танец Лейли 

«Лейли погружена в глубокую печаль. Лицо, руки и тело её, обвешанные свадебными драгоценностями, склонены вниз. Из глаз, окаймленных чёрной змейкой бровей и длинных ресниц, окрашенных ярко-голубой краской, падают крупные слёзы. Лейли скорбит о любимом Кайсе. Тяжелая бахрома сирийских серег свесилась к обнаженным плечам. Кольца, запястья, браслеты, чёрная жемчужина, продетая в ноздрю, тускло поблескивающая из-под бус и причудливых амулетов, обвивших шею, золотая чешуя зэбигярдона-нагруднника, связанного из старинных золотых монет, богатой классической формы тилля-кош из ажурного золота, украшенный прозрачными цейлонскими сапфирами, закрывающий лоб и возвышающийся средней своей частью над головой в виде мерцающего радужного нимба — все это, весь облик Лейли, неподвижно застывшей в позе скорбящего божества, напоминает изваяние, сотканное из света и воздуха».

Отзывы критиков

Экранизация 
 1964 год —  — Наталья Бессмертнова. Партнеры Михаил Лавровский, Владимир Васильев . Голос в комментариях принадлежит Касьяну Голейзовскому.
 в 1990 году — был смонтирован фильм «Хореографические образы Касьяна Голейзовского. Размышления о балете».

Примечания 

Балеты 1964 года
Балетные спектакли Большого театра
балет